Schewtschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Schewtschenko (* 2000), russischer Tennisspieler
 Alexander Wassilowitsch Schewtschenko (1883–1943), ukrainisch/russischer Künstler
 Alexander Shevchenko (Musiker), zeitgenössischer ukrainisch-österreichischer Musiker; Akkordeonist und Komponist
 Alexandra Schewtschenko (* 1988), ukrainische Frauenrechtlerin
 Anna Schewtschenko (* 1993), kasachische Skilangläuferin

 Arkadi Nikolajewitsch Schewtschenko (1930–1998), sowjetischer UNO-Diplomat

 Fedir Pawlowytsch Schewtschenko (* 1914), ukrainischer Historiker
 Ihor Schewtschenko (* 1971), ukrainischer Politiker
 Inna Schewtschenko (* 1990), ukrainische feministische Aktivistin

 Juri Leonidowitsch Schewtschenko (* 1947), russischer Mediziner und Politiker
 Kyrylo Schewtschenko (* 1972), ukrainischer Bankier
 Maxim Leonardowitsch Schewtschenko (* 1966), russischer Journalist und Fernsehmoderator
 Mykyta Schewtschenko (* 1993), ukrainischer Fußballtorhüter
 Olena Schewtschenko (* 1982), ukrainische LGBTIQ-Aktivistin
 Olexij Schewtschenko (* 1992), ukrainischer Fußballtorhüter
 Taras Schewtschenko (1814–1861), ukrainischer Lyriker

 Wladimir Wassiljewitsch Schewtschenko (1907–1996), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur der 1930er Jahre

Schewtschenko ist der Name folgender Orte:

in Kasachstan (Ševčenko):
 die 1991 in Aqtau umbenannte Großstadt am Kaspischen Meer
 die Stadt Fort Schewtschenko auf der kaspischen Halbinsel Mangistau.

in Russland (Шевченко):
 Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Rajon Prawdinsk, siehe Schewtschenko (Kaliningrad)

in der Ukraine (Шевченко):
 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Pokrowsk, siehe Schewtschenko (Pokrowsk)

 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Schewtschenko (Skadowsk)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta, siehe Schewtschenko (Slawuta)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe, siehe Schewtschenko (Apostolowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka, siehe Schewtschenko (Wassylkiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Jenakijewe, siehe Schewtschenko (Jenakijewe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Makijiwka, siehe Schewtschenko (Makijiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Nowoasowsk, siehe Schewtschenko (Nowoasowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Schewtschenko (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, siehe Schewtschenko (Mariupol)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, Landratsgemeinde Maloorliwka, siehe Schewtschenko (Schachtarsk, Maloorliwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Schachtarsk, Landratsgemeinde Rosiwka, siehe Schewtschenko (Schachtarsk, Rosiwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, Landratsgemeinde Kumatschowe, siehe Schewtschenko (Starobeschewe, Kumatschowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, Landratsgemeinde Nowokateryniwka, siehe Schewtschenko (Starobeschewe, Nowokateryniwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Telmanowe, siehe Schewtschenko (Telmanowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Siedlungsgemeinde Welyka Nowosilka, siehe Schewtschenko (Wolnowacha, Welyka Nowosilka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Stadtgemeinde Wuhledar, siehe Schewtschenko (Wolnowacha, Wuhledar)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Landgemeinde Chlibodariwka, siehe Schewtschenko (Wolnowacha, Chlibodariwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Mariupol, Siedlungsgemeinde Nikolske, siehe Schewtschenko (Mariupol, Nikolske)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Schewtschenko (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Arbusynka, siehe Schewtschenko (Arbusynka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, siehe Schewtschenko (Baschtanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske, siehe Schewtschenko (Bratske)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka, Landratsgemeinde Mostowe, siehe Schewtschenko (Domaniwka, Mostowe)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka, Landratsgemeinde Wolodymyriwka, siehe Schewtschenko (Domaniwka, Wolodymyriwka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Otschakiw, siehe Schewtschenko (Otschakiw)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk, siehe Schewtschenko (Perwomajsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk, siehe Schewtschenko (Wosnessensk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wradijiwka, siehe Schewtschenko (Wradijiwka)

 Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Dnipro, siehe Schewtschenko (Dnipro)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Dobropillja, siehe Schewtschenko (Pokrowsk, Dobropillja)
 Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, Landgemeinde Komar, siehe Schewtschenko (Wolnowacha, Komar)

Geographische Objekte:
 Schewtschenko-Bucht, Bucht des Nördlichen Aralsees
 Pik Schewtschenko, Berg im Großen Kaukasus 

Himmelskörper: (englisch Shevchenko) 
 (5707) Shevchenko, Asteroid des Hauptgürtels, benannt nach Wladislaw Wladimirowitsch Schewtschenko (* 1940)

Merkurkrater: (englisch Shevchenko)
 Shevchenko (Merkurkrater), Einschlagkrater auf dem Merkur

Siehe auch:
 Szewczenko
 Schewtschenky
 Schewtschenkowe (Begriffsklärung)
 Schewtschenka
 T. G. Shevchenko